Louis Mercier peut désigner :
 Louis-Sébastien Mercier (1740-1814), écrivain français ;
 Louis Mercier (poète) (1839-1907) Besançon, appelé le « Poète-horloger » ;
 Léopold Louis Mercier (1866-19..), photographe français, couramment dénommé Louis Mercier ;
 Louis Mercier (1870-1951), poète français ;
 Louis Mercier (1901-1993), acteur français ;
 Louis Mercier (1920-2014), homme politique français ;
 Louis Mercier-Vega (1914-1977), anarcho-syndicaliste belge.